Brazil steht für:

 Brazil, englisches Wort für Brasilien
 Brazil, deutscher Titel: Brasilianische Serenade, oscarnominierter Film von Joseph Santley
 Brazil (1985), Film von Terry Gilliam
 Brazil, der englische und internationale Titel des brasilianischen Liedes Aquarela do Brasil

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brazil (Indiana)
 Brazil (Iowa)
 Brazil (Kentucky)
 Brazil (Mississippi)
 Brazil (Missouri)
 Brazil (Tennessee)

Familienname:
 Bobo Brazil (1924–1998), US-amerikanischer Wrestler
 Joe Brazil (1927–2008), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikpädagoge
 Mark Brazil (* 1955), britischer Ornithologe, Naturschützer, Autor und Journalist
 Scott Brazil (1955–2006), US-amerikanischer Filmproduzent und Regisseur
 Vital Brazil (1865–1950), brasilianischer Immunologe

Siehe auch:
 Brasil
 Brazile
 Mount Brazil